Atlético Madryt – hiszpański zespół wyścigowy reprezentujący klub piłkarski o tej samej nazwie w wyścigach Superleague Formula, istniejący w latach 2008–2010.

Wyniki

Sezon 2008

Sezon 2009

Sezon 2010

Przypisy 

Zespoły Superleague Formula